1989 Голяма награда на Канада е 21-вото за Голямата награда на Канада и шести кръг от сезон 1989 във Формула 1, провежда се на 18 юни 1989 година на пистата Жил Вилньов, Монреал в Канада.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Канада
1989 година в Канада